Pseudophilautus zal — espécie de sapo da família Rhacophoridae
Qal'eh-ye Zal — cidade do Afeganistão, província de Konduz
 Zal — personagem do jogo Prince of Persia: The Fallen King

Desambiguações de topônimos